Beatnik – termine denigratorio inerente agli appartenenti alla Beat Generation
 Beatnik – singolo dei Buggles del 1982
 Beatnik - Il ragazzo tatuato di Birkenhead – album di Omar Pedrini del 1996